Obora est un toponyme qui peut désigner, en

Obora, un village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Obora, un village de la voïvodie de Grande-Pologne.

Obora, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Obora, une commune du district de Louny, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Obora, une commune du district de Plzeň-Nord, dans la région de Plzeň ;
 Obora, une commune du district de Tachov, dans la région de Plzeň.

Homonymie de localités en  Tchéquie